Zygonychidium est un genre de la famille des Libellulidae appartenant au sous-ordre des anisoptères dans l'ordre des odonates. Il ne comprend qu'une seule espèce : Zygonychidium gracile.

Répartition 
Zygonychidium gracile se retrouve dans une section du fleuve Bandama en Côte d'Ivoire.

Espèces du genre 
Zygonychidium gracile Lindley, 1970

Références

Liens externes 

Genre d'Odonates (nom scientifique)
Libellulidae